Albione – antico nome della Gran Bretagna
 Albione – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Albione o Alebione – nella mitologia greca, uno dei figli di Poseidone

Pagine correlate 
 Albion